BRUZZ (mediahuis)
 BRUZZ (radiostation)
 BRUZZ (televisiezender)
 BRUZZ (krant)
 BRUZZ (tijdschrift)